Megumi es un nombre femenino japonés. Es el nombre de:
 Megumi Hayashibara, cantante y seiyū japonesa;
 Megumi Nakajima, seiyū japonesa;
 Megumi Toyoguchi, seiyū japonesa.

También puede referirse a:
 Megumi Takani, personaje del manga Rurouni Kenshin.
 Megumi Tadokoro, personaje del manga "Shokugeki no Sōma"
Naly Megumi
Personaje ficticio femenino 

Nombres femeninos
Nombres japoneses